Макду́галл (, ) — шотландське прізвище.

Відомі носії:
 Вільям Макдугалл (; 1871–1938) — англо-американський психолог.
 Данкан Макдугалл (; 1959) — британський веслувальник, олімпійський медаліст (1980).
 Френк Макдугалл (; 1958) — шотландський футболіст, що грав на позиції нападника.

Див. також 
 Клан Макдугалл — () — один з гірських кланів Шотландії.

Шотландські прізвища